Khon Buri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 93.808 locuitori și o suprafață de 1.816,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon). 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima